— крылатое выражение (Книга Бытия, ).
  — религия НЛО  в Германии.
  — британская синти-поп-группа.
 «Fiat Lux» — поэма амеканской поэтессы .
 «Fiat Lux» — вторая часть научно-фантастического романа «Страсти по Лейбовицу» американского писателя Уолтера Майкла Миллера.
  — фильм 1923 года австрийского режиссёра .